Ива́н Шидло́вский:
 Шидловский, Иван Ефимович (род. 1950) — российский боксёр, Заслуженный тренер России.
 Шидловский, Иван Иванович (1811—1872) — Георгиевский кавалер, гвардейский полковник.
 Шидловский, Иван Николаевич (1816—1872) — поэт и учёный, друг Ф. М. Достоевского.